Zona P.I.P. ima više značenja:
 Zona P.I.P., Campobasso
 Zona P.I.P., Lecce